

Dynastie chińskie 
 Liao – dynastia panująca w północnych Chinach w latach 907-1125
 Północne Liao – krótkotrwałe państwo w północnych Chinach, istniejące w latach 1122-1123
 Zachodnie Liao – chińska nazwa chanatu Kara-Kitajów

Obiekty geograficzne 
 Liao He – rzeka w północnych Chinach